Der er flere personer som kaldes P. Nielsen, herunder:
 Peter Nielsen (skuespiller) – dansk skuespiller (1876-1949)
 P. Nielsen (lærer) – dansk lærer som underviste husmænd (Peder Nielsen, 1836-1905)
 Peder Nielsen (politiker, 1804-1893) – dansk politiker og folketingsmand
 Peder Nielsen (politiker, 1818-1910) – dansk politiker og folketingsmand
 Peder Nielsen (politiker, 1821-1881) – dansk politiker og landstingsmand
 Peter Nielsen (politiker, 1831-1924) – dansk politiker og folketingsmand
 Peder Nielsen (politiker, 1853-1921) – dansk politiker og landstingsmand

Se også 
 Peter Nielsen (flertydigside)
 Peder Nielsen (flertydigside)